Warren County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Warren County (Georgia)
 Warren County (Illinois)
 Warren County (Indiana)
 Warren County (Iowa)
 Warren County (Kentucky)
 Warren County (Mississippi)
 Warren County (Missouri)
 Warren County (New Jersey)
 Warren County (New York)
 Warren County (North Carolina)
 Warren County (Ohio)
 Warren County (Pennsylvania)
 Warren County (Tennessee)
 Warren County (Virginia)